

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Brzozowica – część miasta Będzin
 Brzozowica – osada w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Jeżów
 Brzozowica – część wsi Gzów w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Słupia
 Brzozowica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre
 Brzozowica – część wsi Sobienie Biskupie w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory
 Brzozowica – zniesiona nazwa osady w woj. mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Wieniawa
 Brzozowica – część wsi Drawsko w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko
 Brzozowica – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Inne 
 Brzozowica – przystanek kolejowy w miejscowości Brzozowica Duża
 Brzozowica – wieś w kraju żylińskim

Zobacz też 
 Brzozowica Duża – wieś w województwie lubelskim
 Brzozowica Duża – osada leśna w województwie lubelskim
 Brzozowica Mała